Vilar Chão peut désigner :

Portugal 
Vilar Chão, une des paroisses civiles de la municipalité d'Alfândega da Fé, située dans le district de Bragance ;
Vilar Chão, une des paroisses civiles de la municipalité de Vieira do Minho, située dans le district de Braga.